Bolotnikov je priimek več oseb:
 Nikolaj Antonovič Bolotnikov, sovjetski general
 Ivan Isajevič Bolotnikov, ruski vstajnik
 Pjotr Grigorevič Bolotnikov, sovjetski atlet